Mannhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Anderl Mannhardt (* 1939), deutscher Bergsteiger
 Bernd Mannhardt (* 1961), deutscher Schriftsteller
 Carsten Mannhardt (1930–2020), deutscher Architekt
 Johann Michael Mannhardt (1798–1878), deutscher Uhrmacher und Erfinder

 Julius Wilhelm Leberecht Mannhardt (1834–1893), deutscher Augenarzt
 Jürgen Mannhardt (* 1954), deutscher Flottillenadmiral
 Marco Mannhardt (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Renate Mannhardt (1920–2013), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Mannhardt (1831–1880), deutscher Volkskundler, Mythologe und Bibliothekar
 Zoë Mannhardt (* 1996), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Manhardt
 Mannhart